Het bokstoernooi in de klasse halfzwaargewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met donderdag 18 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Egor Mekhontsev uit Rusland; hij komt tijdens deze Spelen niet in actie en kan derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Mehmet Nadir Ünal
| RD1-score03= 
| RD1-team04=  Hassan Saada
| RD1-score04= 
| RD1-team05=  Hrvoje Sep
| RD1-score05= 2
| RD1-team06=  Abdelrahman Salah
| RD1-score06= 1
| RD1-team07=  Michel Borges
| RD1-score07= 3
| RD1-team08=  Hassan N'Dam
| RD1-score08= 0
| RD1-team11=  Erkin Adylbek Uulu
| RD1-score11= 0
| RD1-team12=  Juan Carlos Carrillo
| RD1-score12= 3
| RD1-team13=  Serge Michel
| RD1-score13= 0
| RD1-team14=  Carlos Andres Mina
| RD1-score14= 3

| RD2-team01= {{nowrap| Julio César La Cruz}}
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Mehmet Nadir Ünal
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Hrvoje Sep
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Michel Borges
| RD2-score04= 3
| RD2-team05=  Mathieu Bauderlique
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Juan Carlos Carrillo
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Carlos Andres Mina
| RD2-score07= 2
| RD2-team08=  Joe Ward
| RD2-score08= 1

| RD3-team01= {{nowrap| Julio César La Cruz}}
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Michel Borges
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Mathieu Bauderlique
| RD3-score03= 
| RD3-team04=  Carlos Andres Mina
| RD3-score04= 

| RD4-team01=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Kennedy Katende
| RD1-score03= 
| RD1-team04=  Joshua Buatsi
| RD1-score04= 
| RD1-team05=  Petr Khamoekov
| RD1-score05= 1
| RD1-team06=  Albert Ramirez
| RD1-score06= 2
| RD1-team09=  Peter Müllenberg
| RD1-score09= 3
| RD1-team10=  Ehsan Rouzbahani
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Teymur Mammadov
| RD1-score11= 3
| RD1-team12=  Denys Solonenko
| RD1-score12= 0
| RD1-team13= 
| RD1-score13= 1
| RD1-team14=  Mikhail Dauhaliavets
| RD1-score14= 2

| RD2-team01=  Elshod Rasulov
| RD2-score01= ko
| RD2-team02=  Joshua Buatsi
| RD2-score02= ko
| RD2-team03=  Albert Ramirez
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Abdelhafid Benchabla
| RD2-score04= 2
| RD2-team05=  Peter Müllenberg
| RD2-score05= 0
| RD2-team06=  Teymur Mammadov
| RD2-score06= 3
| RD2-team07=  Mikhail Dauhaliavets
| RD2-score07= 0
| RD2-team08= {{nowrap| Adilbek Niyazymbetov}}
| RD2-score08= 3

| RD3-team01=  Joshua Buatsi
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Abdelhafid Benchabla
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Teymur Mammadov
| RD3-score03= 0
| RD3-team04= 
| RD3-score04= 3

| RD4-team01=  Joshua Buatsi
| RD4-score01= 0
| RD4-team02= 

Mannen 81